Chapel of the Holy Cross ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chapel of the Holy Cross (Sedona, Arizona), NRHP-ID 10000947
 Chapel of the Holy Cross (Holderness, New Hampshire), NRHP-ID 05000971